

Toponyme 
 Arata, localité argentine située dans le département de Trenel, dans la province de La Pampa ;
 Arata Isozaki, ville au sud du Japon.

Prénom 
 Arata Endo (1889-1951), architecte japonais disciple de Frank Lloyd Wright.
 Arata Isozaki (1931-2022), architecte japonais.

 Arata Kodama (1982-), footballeur japonais.
 Arata Sugiyama (1980-), footballeur japonais.

Patronyme 
 Daniel Arata (1949-), homme politique français.
 David Arata (1954-), scénariste américain. 
 Hamao Arata (1849-1925), homme politique et éducateur japonais.
 Santiago Arata (1996-), joueur de rugby à XV uruguyen.
 Ubaldo Arata (1895-1947), directeur de la photographie italien.
 Yoshiaki Arata (1924-2018), chercheur dans le domaine de la fusion froide.
 Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France depuis janvier 2017.
 Franco Paolo Arata (1950- ), universitaire et homme politique italien.

Autres 
 Arata, un manga japonais.

Voir aussi 
 Aratta